Натуральне число 1805
 1805 рік до нашої ери
 1805 рік нашої ери